Toponímia:
 El Barraquer, masia al municipi d'Avinyó a la comarca del Bages 
 Can Barraquer

 Biografies:
 Carles Barraquer (Girona, 1833 – Madrid, 1902), militar català, governador civil de Girona 
 Gaietà Barraquer i Roviralta (Barcelona, 1839 - 1922), religiós i historiador català
 Josep Antoni Barraquer i Roviralta (Barcelona, 1842 - 1924), metge oftalmòleg
 Josep Oriol Barraquer i Roviralta (Barcelona, 1848 - 1924), militar, Capità general de Catalunya
 Lluís Barraquer i Roviralta (Barcelona, 1855 - 1928), neuròleg
 Ignasi Barraquer i Barraquer (Barcelona, 1884 - 1965), oftalmòleg 
 Lluís Barraquer i Ferré (Barcelona, 1887 - 1959), neuròleg
 Josep Ignasi Barraquer i Moner (Barcelona, 1916 - Bogotà 1998), metge oftalmòleg
 Lluís Barraquer i Bordas (Barcelona, 1923 - Sant Climent de Llobregat, 2010), neuròleg
 Joaquim Barraquer i Moner (Barcelona, 1927 - 2016), metge oftalmòleg
 Elena Barraquer i Compte (Barcelona 1954), oftalmòloga

 Miscel·lania:
 Institut Barraquer d'Oftalmologia
 Clínica Barraquer de Bogotà